Arthur Tappan Pierson (1837-1911), scrittore e uomo di chiesa statunitense
Arthur N. Pierson (1867-1957), politico statunitense
Arthur Pierson (1901-1975), regista e produttore statunitense
Arthur Pierson (...-...), regista di videoclip musicali per i REM e la cantante Madonna negli anni '80 del XX secolo